Melenciuc este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Emelian Melenciuc (1871–d. sec. al XX-lea), politician țarist, deputat în Duma de Stat din partea Basarabiei.
 Alexandru Melenciuc (n. 1979), fotbalist moldovean.